Ел Ногалито има више значења:

 Ел Ногалито (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ногалито, Роман Росалес (Нава), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ногалито, Данијел Фријас (Виља Унион), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Ногалито (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногалито (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногалито (Гран Морелос), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногалито (Мануел Бенавидес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногалито (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Ногалито (Куенкаме), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногалито (Окампо), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногалито, Ногалес (Санта Клара), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногалито, СПР лос Родолфос (Сантијаго Папаскијаро), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Ногалито (Ла Мисион), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Ногалито (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногалито (Сан Себастијан дел Оесте), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Ногалито (Коалкоман де Васкез Паљарес), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Ногалито (Авакатлан), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ногалито, Ногалитос (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Ногалито (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито (Сералво), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито, Ел Баранко (Монтеморелос), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито (Пескерија), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Ногалито (Пењамиљер), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ел Ногалито (Рајон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногалито (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногалито (Сан Сиро де Акоста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногалито (Санта Марија дел Рио), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногалито (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногалито (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Ногалито (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ногалито (Синалоа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Ногалито (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногалито (Кукурпе), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногалито (Моктезума), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногалито (Сарик), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногалито (Тубутама), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Ногалито (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногалито (Бургос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногалито (Касас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногалито (Мигел Алеман), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногалито, Хосе Родригез (Окампо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногалито (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногалито (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Ногалито (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику